in cinema è il titolo di varie opere cinematografiche:
The Gorilla – film del 1927 diretto da Alfred Santell 
The Gorilla – film del 1930 diretto da Bryan Foy 
The Gorilla – film del 1939 diretto da Allan Dwan 
 in musica:
 The Gorillaz o Gorillaz – gruppo musicale britannico fondato nel 1998 dal leader dei Blur Damon Albarn e dal fumettista Jamie Hewlett.